Venn bezeichnet

 Fenn (Geographie), eine morastige Niederung

Venn heißen folgende geographischen Objekte:
 Venn (Mönchengladbach), Stadtteil von Mönchengladbach 
 Venn (Wegberg), Ortsteil der Stadt Wegberg, Kreis Heinsberg 
 Venn, Rotte in Gries am Brenner, Tirol
 Hohes Venn, Hochmoor in Ost-Belgien und dem daran anschließenden deutschen Grenzgebiet in Nordrhein-Westfalen
 Zwillbrocker Venn, ein Moor- und Feuchtgebiet nahe der nordrhein-westfälischen Ortschaft Zwillbrock an der niederländischen Grenze
 Wanderweg Galgenvenn in Nettetal, Nähe Sequoiafarm Kaldenkirchen
 Hochmoore Langes Venn und Kempkes Venn, siehe Kaldenkirchener Grenzwald 

Venn ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Venn (1867–1908), US-amerikanischer Lacrossespieler
 Henry Venn (1724–1797), britischer Prediger der Church of England
 Henry Venn (Theologe) (Henry Venn Junior; Februar 1796 – 1873), englischer Theologe und Generalsekretär der Church Missionary Society
 Hubert vom Venn (* 1953), deutscher Kabarettist
 John Venn (1834–1923), britischer Logiker
 John Venn (Sozialreformer) (John Venn Senior; 1759–1813), Sozialreformer, Philanthrop und Geistlicher der Church of England
 John Archibald Venn (1883–1958), britischer Ökonom
 Kristin Venn (* 1994), norwegische Handballspielerin
 Laurie Venn (* 1953), australischer Radrennfahrer
 Ronald Venn (* 1980), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Fehn
 Fenn
 Veen
 Venn-Diagramm
 Venne